Суперкубок Узбекистана по футболу 2014 года прошел в 5 марта в Ташкенте. Это был второй розыгрыш трофея. В матче встречались Чемпион и обладатель Кубка Узбекистана 2013 ташкентский «Бунёдкор» и второй призёр Чемпионата Узбекистана 2013 ташкентский «Локомотив». Победителем матча стал «Бунёдкор».

Отчёт о матче

Примечания 

Суперкубок Узбекистана по футболу
Футбол в Азии в 2014 году
Спорт в Узбекистане в 2014 году
Март 2014 года
События 5 марта
Спортивные соревнования в Ташкенте
ФК «Бунёдкор»